Het seizoen 2017/18 van de Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Jupiler League, ging van start op 18 augustus 2017. Aan de competitie namen twintig clubs deel.

Jong Ajax werd kampioen, maar is uitgesloten van promotie. Hierdoor promoveerde de nummer twee, Fortuna Sittard rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl acht andere teams het in een play-off-competitie na afloop van het seizoen tegen elkaar en tegen de nummers 17 en 16 van de Eredivisie opnemen. In het vorige seizoen promoveerde VVV-Venlo als kampioen en later wist ook NAC Breda via de play-offs te promoveren. Daarvoor in de plaats kwam Go Ahead Eagles, dat als nummer 18 rechtstreeks degradeerde uit de Eredivisie en N.E.C., dat in de play-offs verloor van NAC Breda. Achilles '29 degradeerde rechtstreeks naar de Tweede divisie. Daarvoor in de plaats kwam Jong AZ, dat kampioen werd van de Tweede divisie.

Op 2 oktober 2017 hebben vertegenwoordigers van amateurvoetbal en betaald voetbal tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Hierin zijn afspraken gemaakt dat er voor het huidige seizoen geen promotie/degradatie plaatsvinden tussen de Eerste en Tweede divisie.

Teams 

* Capaciteit AFAS Trainingscomplex: 200 + staanplaatsen

Trainerswijzigingen

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door tien ploegen gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie 2018/19. De play-offs worden gespeeld door de nummers 16 en 17 van de Eredivisie 2017/18, vier periodekampioenen (of vervangend periodekampioenen) van de Eerste divisie 2017/18 en de vier hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. De vier laagst geplaatste teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De beide winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen tegen de nummers 16 en 17 van de Eredivisie, de vier hoogstgeplaatste teams uit de Eerste divisie spelen onderling om plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er vier teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om twee plaatsen in de Eredivisie. Als de kampioen een periodetitel heeft gewonnen dan neemt het volgende team van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Na elke 9 wedstrijden kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen. De eerste 2 speelrondes (speelronde 1 en 2) tellen niet mee voor een periodetitel.

 Periode 1: Jong Ajax (N.E.C. naar de play-offs, omdat het voor Jong Ajax niet is toegestaan om te promoveren)
 Periode 2: Fortuna Sittard
 Periode 3: FC Dordrecht
 Periode 4: Fortuna Sittard (Het play-offticket werd gegeven aan het best geklasseerde team in de reguliere eindrangschikking, omdat het voor Jong Ajax niet is toegestaan om te promoveren en omdat Fortuna Sittard al zeker is van promotie)

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers

Assists

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Uitslagen

Toeschouwersaantallen 

2017/18
Nederlands competitievoetbal 2017/18